Валькаркай:

 Валькаркай — лагуна на арктическом побережье Восточно-Сибирского моря.
 Валькаркай — полярная станция на севере Чукотского округа.